Червоноармейское — название населённых пунктов на Украине:

 Червоноармейское — до 2016 г. название села Анно-Мусиевка в Солонянском районе Днепропетровской области.
Червоноармейское — до 1966 г. название города Вольнянск в Запорожской области.
Червоноармейское — до 2016 г. название села Таврийское в Акимовском районе Запорожской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Долинка в Васильевском районе Запорожской области.
Червоноармейское — до 2016 г. название села Бакумовка в Барышевском районе Киевской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название посёлка Мирное в Белокуракинском районе Луганской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название посёлка Мирное в Николаевском районе Николаевской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Новокальчево в Берёзовском районе Одесской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Кубей в Болградском районе Одесской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Полковничье в Великобурлукском районе Харьковской области.
Червоноармейское — до 2016 г. название села Вишнёвое в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Черешневое в Высокопольском районе Херсонской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Вольное в Горностаевском районе Херсонской области.
 Червоноармейское — до 2016 г. название села Вишнёвое в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Червоноармейск
 Красноармейское
 Червоноармейское Первое
 Червоная Армия